178 км, 178-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 178 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога	(Кировская	область). Код 272231
 178 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога	(Свердловская	область). Код 786968
 178 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога	(Днепропетровская	область). Код 451415
 178 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 556227
 178 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы 177 км, Московская железная дорога	(Московская	область). Код 197115
 178 км — остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги в Московской области. Код 237539
 178 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога	(Ростовская	область). Код 586523
 178 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога	(Свердловская	область). Код 783438
 178 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога	(Новосибирская	область). Код 837549